«Адъютант его превосходительства»:
 Адъютант его превосходительства — очерк В. Г. Короленко из сборника «Сибирские рассказы и очерки».
 Адъютант его превосходительства — серия романов про Гражданскую войну в России, написанных Игорем Болгариным (некоторые книги — в соавторстве с Георгием Северским и Виктором Смирновым): 1. Адъютант его превосходительства. Под чужим знаменем (1919) — ИБ,ГС; 2. Седьмой круг ада — ИБ,ГС; 3. Милосердие палача (1920) — ИБ,ВС; 4. Багровые ковыли (1920) — ИБ,ВС; 5. Миссия в Париже (1920) — ИБ; 6. Расстрельное время (1920) — ИБ; 7. Чужая луна (1920) — ИБ; 8. Мертвые сраму не имут (1921) — ИБ.
 Адъютант его превосходительства — первый роман одноимённого цикла, в серии обозначается названием «Под чужим знаменем».
 Адъютант его превосходительства — экранизация одноимённого романа.

Примечания